Saint-Jouin – comune francese nel dipartimento del Calvados nella regione della Normandia
 Saint-Jouin-Bruneval – comune francese nel dipartimento della Senna Marittima nella regione della Normandia
 Saint-Jouin-de-Blavou – comune francese nel dipartimento dell'Orne nella regione della Normandia
 Saint-Jouin-de-Marnes – comune francese nel dipartimento delle Deux-Sèvres nella regione della Nuova Aquitania
 Saint-Jouin-de-Milly – comune francese nel dipartimento delle Deux-Sèvres nella regione della Nuova Aquitania